Příjmení Babánek má více nositelů:

 Josef Babánek (1863–1941), československý pedagog a politik
 Karel Babánek (1872–1937), český básník, spisovatel a dramatik

ve fikci
 účetní Babánek – hrdina povídky Nenávist Jana Drdy

Externí odkazy